Offline (ICT), het omgekeerde van online
 Offline (Guano Apes) (2014), muziekalbum van de Duitse band Guano Apes

 Films
 Offline (Vlaamse film) (2012), een film van Peter Monsaert
 Offline, ook bekend als Cyberstalker (2012), een Canadese film
 Offline, werktitel van de film Unfriended (2014), Amerikaanse film